Sénart et Senart sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
 Catherine Sénart (née en 1970), actrice québécoise ;
 Émile Senart (1847-1928), indianiste français ;
 Maurice Senart (1878-1962), éditeur de musique français.

Toponyme 

Sénart, ancienne ville nouvelle du sud de l'Île-de-France.

Voir aussi 
Forêt de Sénart
Épinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart

Homonymie